Afrikamesterskabet i håndbold for mænd 2018 er den 23. udgave af Afrikamesterskabet i håndbold for mænd. Dette mesterskab vil fungere som Afrikas kvalifikationsturnering til VM i håndbold i 2019.

Indledende runde
Lodtrækningen blev holdt den 3.november 2017 i Libreville.

Alle tider er lokal tid (UTC+1).

Gruppe A

Gruppe B

Slutspil 

5.-plads kampe

Rangering

Referencer 

Håndbold i 2018
2018 (mænd)
Håndbold i Gabon